Bersant Celina (Prizren, 9 september 1996) is een Kosovaars-Noorse voetballer die doorgaans speelt als aanvallende middenvelder. Celina debuteerde in 2016 in het Kosovaars voetbalelftal.

Carrière
Celina werd in 1996 geboren in het op dat moment nog Joegoslavische Prizren. Op tweejarige leeftijd verhuisde hij met zijn familie naar Noorwegen, waar hij zich aansloot bij de jeugd van Strømsgodset IF. Hij werd in 2012 opgenomen in de jeugdopleiding van Manchester City.

Celina maakte op 9 januari 2016 zijn officiële debuut voor Manchester City, in de FA Cup. Hij mocht in een bekerwedstrijd tegen Norwich City na 85 minuten invallen voor Kelechi Iheanacho. Manchester City verhuurde Celina in het seizoen 2016/17 aan FC Twente. Hier kwam hij in een team met onder anderen Enes Ünal en Yaw Yeboah, die eveneens werden verhuurd door Manchester City.

Met FC Twente werd Celina zevende in de Eredivisie. Hij scoorde vijf leer in 27 wedstrijden. In het seizoen 2017/18 werd hij verhuurd aan Ipswich Town FC, dat uitkwam in de Championship. In de zomer van 2018 verliet hij Manchester City definitief en tekende hij een contract bij Swansea City.

In 2020 ging hij naar Dijon.

Clubstatistieken

Interlandcarrière
Celina kwam uit voor verschillende Noorse nationale jeugdteams, maar koos er na één wedstrijd in Noorwegen –21 voor om voortaan voor Kosovo uit te komen. Hij debuteerde op 3 juni 2016 in het Kosovaars voetbalelftal, in een met 2-0 gewonnen oefeninterland tegen Faeröer. Celina maakte op 21 maart 2019 zijn eerste interlanddoelpunt. Hij bracht Kosovo toen op een 2-1 voorsprong in een oefeninterland tegen Denemarken (eindstand: 2-2).

Noors voetballer
Kosovaars voetballer